Igrište je lahko:
 Igrište, Kuršumlija (Srbija)
 Igrište, Leskovac (Srbija)